Йенс Отто Буш (, ) — датский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Участник летних Олимпийских игр 1928, 1936 и 1948 годов.

Биография 
Отто Буш родился 16 августа 1904 года в Копенгагене.

Играл в хоккей на траве за «Копенгаген», затем за «Сковсховед» из Клампенборга.

В 1928 году вошёл в состав сборной Дании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Амстердаме, поделившей 5-6-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 4 матча, мячей не забивал.

В 1936 году вошёл в состав сборной Дании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине, поделившей 7-9-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Афганистана.

В 1948 году вошёл в состав сборной Дании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне, занявшей 13-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 1 матч, мячей не забивал.

В 1925—1948 годах провёл 17 матчей за сборную Дании.

Умер 13 января 1983 года в датском районе Форевейле.

Примечания 

Хоккеисты на траве Дании
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1928 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года